A római városparancsnok (praefectus urbi) tisztség Róma városának egyik legrégebbi hivatala, már a királyok korában létezett és a 6. század legvégéig fennállt az intézmény. A consuli tiszt mellett háttérbe szorult, majd a császárság korának végén ismét jelentős lett. A consulokkal ellentétben a városparancsnokok határozatlan időre kapták megbízásukat. Listájukat senki sem állította össze a köztársaság korában, így a legkorábbi városparancsnokok nevei ismeretlenek, az 1–2. századi lista nagyon hiányos, de hézagos az összes többi adat is. Az utolsó ismert praefectus urbi 599-ben Iohannes. A címet Konstantinápolyba is átvitték, ahol még a 13. században is volt városparancsnok.

i. e. 1. század

1. század

2. század

3. század

4. század

5. század

5. századi teljesen bizonytalan dátumok

6. század

6. századi teljesen bizonytalan dátumok

Források 
 
 
 

Római kormányzat
Ókori tisztviselők